A Lódobogás című könyvet Kathleen Duey írta. Ez egy négy összefüggő kötetből álló ifjúsági regény sorozat.

Ez a könyv a Puffin Books, a Penguin Young Readers Group divíziójával a, Penguin Group (USA) Inc. kiadó tagjával kötött megállapodás alapján jelent meg. Magyarországon a Könyvmolyképző Kiadó jelentette meg (az első és második kötetet 2007-ben a harmadik és negyedik kötetet 2008-ban).

Tartalom 
A tízéves Katie csak nemrég veszítette el szüleit és testvéreit egy pusztító járványban. Most távoli rokonainál lakik akik cselédként dolgoztatják. Katie minden vágya, hogy Nyugatra menjen, és megtalálja igazi családját. Amikor a ház ura egy vad musztángot hoz a házhoz, a kislány kedvességével és gondoskodásával fokozatosan elnyeri az állat bizalmát. Mindenki legnagyobb meglepetésére a veszélyes és szelídíthetetlen jószág engedelmeskedik Katie-nek. A két elhagyatott teremtmény között eltéphetetlen kapocs alakul ki. Barátságukat azonban halálos veszély fenyegeti. Hamarosan rá kell jönniük, hogy nagyobb szükségük van egymásra, mint azt valaha is gondolták.

Író a könyvéről 
"Gyermekkorom emlékeihez a lódobogás adja az aláfestő zenét: magányos reggeleken a köd tompította vágta a Canal Roadon a barátok örömteli kocogása, júliusi délutánokon az egymérföldes lovaglás ritmikus, kongó patadobogása, a téli hó tompította dobaj, a vihar előli hajszál híján való menekülés tocsogó üteme. Ezt a könyvet drága barátaimnak, gyermekkorom lovainak ajánlom: Bucknak, Gingerenek, Steve-nek és Cherokee Starnak. Köszönet mindnyájatoknak."

Magyarul
Lódobogás. Katie és a musztáng, 1-4.; ford. Szűr-Szabó Katalin; Könyvmolyképző, Szeged, 2006–2007
Lódobogás; ford. Szűr-Szabó Katalin; Könyvmolyképző, Szeged, 2007–2008
1. Lara és a szürke kanca; 2007
2. Lara és az ezüstszínű kancacsikó; 2007
3. Lara az athenry-i várban; 2008
4. Lara és a néma hely; 2008

Források 
Kathleen Duey Lódobogás című könyve

21. századi amerikai regények